

Географічні об'єкти 
 Бранн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Бранн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

Футбольні клуби 
 «Бранн» () — норвезький футбольний клуб з міста Берген.